Europamästerskapet i futsal 1999 spelades i Spanien 22-28 februari 1999 och var den 2:a upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Källor
 Rsssf.com

1999
Futsalåret 1999
1999 i Spanien
Futsal i Spanien
Sportevenemang i Spanien